Richards hace referencia a:

Personas

Personas notables 
 Ariana Richards, actriz y pintora profesional estadounidense;
 Brooke Richards, modelo estadounidense;
 Davey Richards, luchador profesional;
 David Richards, militar británico;
 Denise Richards, actriz y exmodelo estadounidense;
 Dickinson W. Richards, médico y fisiólogo estadounidense;
 Francis Richards, exgobernador de Gibraltar;
 George Maxwell Richards, cuarto presidente de Trinidad y Tobago;
 George Richards Minot, médico estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1934;
 Ivor Armstrong Richards, crítico literario y retórico inglés;
 Keith Richards, guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico;
 Martin Richards, programador e informático teórico británico;
 Micah Richards, futbolista inglés;
 Michael Richards, actor estadounidense;
 Richard W. Richards, explorador polar;
 Sanya Richards, atleta;
 Stevie Richards, nombre artístico del luchador profesional estadounidense Michael Manna;
 Theodore Richards, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1914;
 Tony Richards, baterista estadounidense;
 Vernon Richards, anarquista anglo-italiano.

Personajes ficticios 
 Franklin Richards, personaje ficticio del universo Marvel;
 Reed Richards, un personaje ficticio de Marvel Comics;
 Susan "Sue" Storm Richards, identidad de la Mujer Invisible, personaje ficticio de la Marvel;
 Valeria Richards, personaje ficticio de la Marvel Comics.